Esperia ima više značenja:
 Esperia, Frosinone
 Esperia, Varese